Девять неизвестных может означать:
 Союз Девяти — легендарная организация
 Девять неизвестных (телесериал)